Че́лсі () може значити:

Географія 

 Челсі (Лондон)
 Кенсінгтон і Челсі

 Челсі (Канада)
 Челсі (Австралія)

Челсі — місто, штат Алабама
 Челсі — місто, штат Айова
 Челсі — місто, штат Мен
 Челсі — місто, штат Массачусетс
 Челсі — місто, штат Мічиган
 Челсі — місто, штат Оклахома
 Челсі — місто, штат Південна Дакота
 Челсі — місто, штат Вермонт
 Челсі — місто, штат Вісконсин
 Челсі — переписна місцевість, штат Вісконсин

Спорт 

 Челсі (футбольний клуб)
 Бекерем Челсі

Інші значення 

 Челсі (зачіска)
 «Челсі» (готель)
 Челсі (гурт)
 Челсі (міст)